De 500 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2016/2017 ging van start op 11 november 2016 in Harbin en eindigde in Stavanger op 12 maart 2017. De Amerikaanse Heather Richardson-Bergsma was de titelverdediger, het klassement werd gewonnen door de Japanse Nao Kodaira

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Harbin (1)

Harbin (2)

Nagano

Astana (1)

Astana (2)

Heerenveen

Berlijn (1)

Berlijn (2)

Stavanger (1)

Stavanger (2)

Vrouwen 500 meter
2016/2017